O Grande Prêmio da MotoGP de Aragão de 2015 ocorreu em 27 de setembro.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

Grande Prêmio de Aragão de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
GPs de MotoGP de 2015